Bata (Arad), een gemeente in Roemenië
 Bata (Boergas), een dorp in de Bulgaarse oblast Boergas
 Bata (stad), de grootste stad van Equatoriaal-Guinea
 bata (vechtsport), een vechtsport met stokken uit Ierland
 batá, een muziekstijl uit Cuba
 Bata (bedrijf), een onderneming die schoenen produceert en verkoopt
 Bata Best, de Bata-schoenfabriek in Nederland te Best (Batadorp)
 Bata Industrials, een producent van beroeps-, veiligheidsschoenen en functionele sokken
 Tomáš Baťa, de oprichter van de Bata-schoenfabriek
 Báta, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Tolna
 Batavierenrace, een studentenestafetteloop
 Bata, de Griekse Zwarte Zeekolonie op de locatie van het huidige Novorossiejsk